Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 maart 2014.

Vrouwen 03